Crni Lug je naselje u Hrvatskoj u sastavu Grada Delnica. Nalazi se u Primorsko-goranskoj županiji.

Zemljopis 
Zapadno, sjeverozapadno i sjeverno je Nacionalni park Risnjak, zapadno je Bela Vodica, sjeverno su Malo Selo i Plajzi, južno je Vela Voda, jugozapadno je Zelin Crnoluški.

Stanovništvo

Izvori

Mrežna sjedišta 

Naselja u Primorsko-goranskoj županiji